

Гміна Клембув — сільська гміна у центральній Польщі, належить до Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Клембув (Мазовецьке воєводство) () — село в гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Клембув () — село в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства